Соглашения Рума — Ван Ройена (, ) — два соглашения, заключённых в мае-июне 1949 года между представлявшим Республику Индонезия Мохаммадом Румом и представлявшим Нидерланды министром иностранных дел Херманом ван Ройеном.

Предыстория 
В январе 1948 года было подписано Ренвильское соглашение, предусматривавшее создание независимого индонезийского государства. Однако в 1948 году Нидерланды, решив воспользоваться внутренними индонезийскими неурядицами, попытались решить дело силой и возобновили войну. После того, как эта попытка провалилась, началась подготовка к мирному решению вопроса.

Соглашения

Соглашение 7 мая 1949 года 
Стороны согласились на следующее:
 Силы Республики Индонезия прекращают всякую партизанскую деятельность.
 Правительство Республики Индонезия соглашается на участие в будущей Конференции круглого стола в Гааге.
 Джокьякарта возвращается Республике Индонезия
 Нидерландские вооружённые силы прекращают все военные действия и освобождают военнопленных.

Соглашение 22 июня 1949 года 
22 мая 1949 года начался второй раунд переговоров. По их итогам стороны согласились на следующее:
 В соответствии с Ренвильским соглашением Индонезии будет передан полный и неограниченный суверенитет.
 На базе добровольного и равного партнёрства будет создана уния между Нидерландами и Индонезией.
 Будет заключено соглашение относительно передачи Индонезии от Нидерландской Ост-Индии прав, полномочий и обязательств.

Итоги и последствия 
6 июля Сукарно и Мохаммад Хатта вернулись в Джокьякарту. 13 июля кабинет Хатты ратифицировал соглашения Рума — Ван Ройена. 3 августа было подписано индонезийско-нидерландское соглашение о прекращении огня, которое 11 августа вступило в силу на Яве, а 15 августа — на Суматре. 23 августа началась Гаагская конференция круглого стола.

1949 год в Индонезии
История Индонезии
Международные договоры Индонезии
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры XX века